Nueva Tenochtitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Tenochtitlán, Cintalapa, 
 Nueva Tenochtitlán, Tuzantán, 
 Nueva Tenochtitlán, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar